Cavanşir ist der Familienname folgender Personen:

 Behbud Xan Cavanşir (1877–1921), aserbaidschanischer Politiker
 Həmidə Cavanşir (1873–1955), aserbaidschanisch-sowjetische Unternehmerin, Schriftstellerin, Übersetzerin, Philanthropin und Mäzenin